

Palmarès

Squadra
Campione NIT (2009)

Bnei Herzliya: 2022

Individuale
 All-NBDL Second Team (2015)
 2 volte All-NBDL All-Defensive Third Team (2014, 2015) 
 All-NBDL All-Rookie Third Team (2014)
 All-Israeli League First Team: 1
Bnei Herzliya: 2021-22

Altri progetti

Collegamenti esterni